

Adjectif anglais 
 cold est un adjectif anglais qui signifie « froid ».

Informatique 
 COLD : acronyme de Computer Output to Laser Disk qui est un système informatique d'extraction de documents

Littérature 
 COLD : roman de John Gardner mettant en scène James Bond (1996). L'acronyme COLD y désigne l'organisation que doit affronter Bond, appelée Children Of the Last Days.

Musique

Groupe 

 , groupe de musique américain.

Album 

 , album de thrash metal de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , album d' présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album éponyme  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe Maroon 5.